Часы́ может означать:
 Часы — инструмент для измерения времени, см. также :Категория:Часы.
 Часы — христианские общественные богослужения, молитвословия, освящающие определённое время суток
 «Часы» — рабочее название романа Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй».
 «» () — роман Майкла Каннингема 1998 года, отмеченный Пулитцеровской премией.
 «Часы» () — фильм Стивена Долдри по роману Каннингема (2002).
 «Часы» () — фильм-видеоколлаж Кристиана Марклея (2010).
 «Часы» () — роман Агаты Кристи.
 «Часы» — роман Алексея Ремизова . 
 «Часы» — ленинградский самиздатский журнал.
 Часы — село, Кузнецкий район, Пензенская область, Россия
 ЧАСы — четвертичные аммонийные соединения

См. также 
 Литургия часов
 
 И́такский час, часы́ — местная валюта, используется в городе Итака
 Эпигенетические часы

Примечания